Сімановський; Симановський

 Сімановський Анатолій Борисович (* 1939) — заслужений тренер УРСР.
 Симановський Василь Лаврович (1871—1918) — підполковник Російської імператорської армії (з 1917 року — полковник), учасник Першої світової війни і Білого руху на Півдні Росії та в Україні.
 Симановський Йосип Бенціанович (1892—1967) — радянський бібліограф, перекладач, педагог. Заслужений діяч культури Білоруської РСР. Один із організаторів та перший директор Національної бібліотеки Білорусі.
 Сімановський Пінхус Шоломович (1901—1940) — начальник УНКВС по Курській та Орловській областях. Входив до складу особливої трійки НКВС СРСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (1937—1939).

Див. також 
 Шимановський

Примітки